Астрид (реже Эстрид;  (от áss (ас, верховное божество) + friðr (красивый, прекрасный); ; также встречаются варианты Æstriðr, Aestrith и Estrith) — северогерманское женское имя.

Персоналии

Известные по имени 
 Эстрид Ободритская (ок. 979 — 1035) — дочь вождя ободритов, жена короля Олафа Шведского
 Эстрид Датская (990-е — между 1057 и 1073) — принцесса Датская, дочь Свена Вилобородого, мать Свена Эстридсена (родоначальника династии Эстридсенов)
 Астрид Шведская (1905—1935) — принцесса Шведская, 1-я жена короля Леопольда III Бельгийского
 Астрид Бельгийская (род. 1962) — принцесса Бельгийская, дочь короля Альбера II, жена эрцгерцога Лоренца Австрийского-Эсте
 Бенедикта Датская (полное имя — Бенедикта Астрид Ингеборга Ингрид; род. 1944) — принцесса Датская, дочь короля Фредерика IX, жена князя Рихарда цу Сайн-Витгенштейн-Берлебург
Астрид Хофферсон — персонаж фильма Как приручить дракона и последующих частей. Жена вождя острова Олух Иккинга Кровожадного Карасика III, которому родила двоих детей — Наффинк (сын) и Зефир (дочь). Бойкая, энергичная, боевая и красивая девушка, само воплощение духа викингов.
 Астрид С — норвежская поп-исполнительница.

Другие 
 Берже-Фрисби, Астрид
 Варнай, Астрид
 Захрисон, Элин Астрид София
 Кайриша, Астрида
 Линдгрен, Астрид
 Огден, Маргарет Астрид Линдхольм
 Якобсен, Астрид

Другое 
 (1128) Астрид
 Семейство Астрид
 Астрид (повесть)